Nodocepheidae är en familj av kvalster. Nodocepheidae ingår i överfamiljen Cepheoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nodocepheidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Nodocepheidae